Szabina est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom 
 Szabina Tápai (1986-),  handballeuse hongroise.

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin